A Primeira Divisão do Campeonato Paraibano de Futebol de 1995 foi a 85ª edição da principal divisão do futebol na Paraíba. A disputa foi organizada pela Federação Paraibana de Futebol (FPF) e disputada por 12 clubes entre os dias 12 de março e 20 de agosto de 1993. 

Santa Cruz (vencedor do primeiro turno),  (campeão do segundo turno),  e Esporte de Patos disputaram o quadrangular final, vencido pelo time de Santa Rita, que tinha sido rebaixado em 1993 e campeão da segunda divisão no ano seguinte. Roberto Michelly, do , foi o artilheiro do campeonato, com 26 gols.

Foi a última edição disputada sem a partipação do , rebaixado na edição anterior e que tentava permanecer na primeira divisão. A vaga do Galo da Borborema foi ocupada pelo Mil Réis, da cidade de Itaporanga, que teve a pior campanha da competição, com apenas uma vitória (1 a 0 sobre o , na última rodada da segunda fase do primeiro turno), 4 empates e 15 derrotas, ficando com 7 pontos na classificação e sendo rebaixado.

Regulamento 
O certame foi disputado em 2 turnos. Em ambos, as 12 equipes se dividiram em 2 grupos de 6 (grupo do Litoral e grupo do Sertão), e o vencedor de cada turno se classificaria para o quadrangular final.

Equipes participantes

Promovidos e rebaixados

Informações das equipes

Classificação final 

 OBS: O rebaixamento foi decretado de acordo com a classificação dos clubes nos 2 turnos.

Premiação

Campeonato Paraibano de Futebol